Teorema di Tichonov – teorema di topologia, relativo a spazi topologici compatti
 Teorema di Tichonov – teorema di analisi matematica, relativo a punti fissi
 Teorema di Tichonov – teorema di teoria dei sistemi dinamici, relativo a sistemi di equazioni differenziali